Шко́тово:

 Шкотово — посёлок в Шкотовском районе Приморского края.
 Шкотово — станция Дальневосточной железной дороги.
 Шкотово-17 — почтовый адрес посёлка Тихоокеанский, с 1994 года город Фокино.

См. также 
 Шкот (значения)
 река Шкотовка.